Innocenci I (Albano Laziale, vers 360 - Roma, 417), bisbe de Roma
 Innocenci II (Roma, ? - 1143), Papa de l'Església Catòlica del 1130 al 1143.
 Innocenci III (Anagni, 1160 - Perusa, 1216), papa des de 1198.
 Innocenci IV (Gènova, 1195 - Nàpols, 1254), Papa de l'Església catòlica del 1243 al 1254.
 Innocenci V (Champagny, Savoia, 1225 – Roma, 1276), Papa de l'Església Catòlica en 1276.
 Innocenci VI (1282 o 1295 – 1362), papa a Avinyó des de 1352 fins a 1362
 Innocenci VII (Sulmona, 1336 - Roma, 1406), Papa de l'Església Catòlica des de 1404 fins al 1406
 Innocenci VIII (Gènova, 1434 - Roma, 1492), Papa de l'Església Catòlica entre el 1484 i el 1492.
 Innocenci IX (Bolonya, 1519 - Roma, 1591), Papa de l'Església Catòlica el 1591.
 Innocenci X (Roma, 1574 – 1655), Papa de l'Església catòlica entre 1644 i 1655.
 Innocenci XI (1611 - 1689) Papa des del 1676 
 Innocenci XII (Spinazzola, Regne de les Dues Sicílies, 1615 - Roma, Estats Pontificis, 1700), Papa de l'església catòlica des del 1691 
 Innocenci XIII (Poli, Estats Pontificis, 1655 - Roma, 1724), Papa de l'Església Catòlica, entre 1721 i 1724 
 Innocenci (jurista), jurista romà que va viure en temps de Constantí I el Gran i els seus fills ().
 Innocenci Cybo (Gènova, 1491 - Roma, 1550), cardenal italià 
 Innocenci López i Bernagossi (Girona, 1829 - Barcelona, 1895), llibreter i editor, fundador dels setmanaris satírics La Campana de Gràcia i L'Esquella de la Torratxa.